Ладриљерас има више значења:

 Ладриљерас, Камино ал Басуреро (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ладриљерас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику